Strohmayer-Dangl ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Strohmayer-Dangl (* 1964), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Niklas Strohmayer-Dangl (* 2002), österreichischer Sprinter